Echte koeskoezen
 Phalanger (CLI-taal)